Christelle Jacquaz, née le , est  une femme de théâtre et une actrice, de publicité,  de cinéma et de télévision suisse.

Filmographie (tournages)  
 2000 : Les Siens de Noël Mitrani : Odile
 2001 : Les larmes blanches de Mr. UX de Jordi Avalos : Émilie
 2006 :     Fruit & Form - Film publicitaire réalisé par Julien Séri - Quad Production
 2006 : Kyoto, moyen métrage
 2007 :     Bébé 9 - Film publicitaire réalisé par Patrick Alessandrin
 2007 : Voici venir l'orage de Nina Companeez : Claire/Erika
 2007 : 3 Plaies de David N'Guyen : Lucie
 2008 :     Danser encore Clip de Calogero réalisé par Olivier Dahan
 2008 : UNCMI Film publicitaire réalisé par Pierre Isoard : Femme pendue par un câble
 2008 : Mes retrouvailles, court métrage
 2009 : L'Anneau, court métrage réalisé par Guillaume Sanjorge.
 2010 : A la recherche du temps perdu
 2012 :  "Un pâtissier mystérieux Saison 2 d'Au nom de la vérité", Au nom de la vérité  épisode 46 saison 2, réalisation Julien Israël : Aurélia, la boulangère

 Théâtre 
 Baal de Bertolt Brecht, mise en scène de Jean-Christian Grinevald, de mai à , puis en 
 L'homme de moins, 
 Récits de femmes de Dario Fo et Franca Rame, en 
 Je / Tu / Il..., janvier-
 Premiers regards, en 
 Je persiste et je signe, je m'appelle Jacques Brel, texte et mise en scène de Valérie Antonijevich, en 
 Le parcours de Lotte, adaptation et mise en scène de textes de Botho Strauss par Michel Lopez, en 
 Kroum l'Ectoplasme de Hanohk Levin, en 
 Quand rôdent les chiens-loups de Reko Lundan, mise en scène de Maxime Leroux, au théâtre des Enfants Terribles (75020), en , puis au Festival d'Avignon Off 2005, et enfin au Festival automnal de Sartrouville, en 
 Les ogres existent de Benjamin Grognet, mise en scène de Sylvain Nova, d'abord en , puis de février à 
 État de Siège  d'Albert Camus, mise en scène de Charlotte Rondelez, en janvier, février et 
 Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, mise en scène de Fabrice Eberhard, en 
 L'Affaire du collier de la Reine de Marc Soléranski, à l'Hôtel de Rohan (75003), en novembre et 
 Missing de Emile-Constance Duclos, mars et 
 Dom Juan de Molière, 
 L'histoire des ours pandas de Matei Visniec, 
 La Catin de bon aloi, 
 L'avare de Molière, au festival de Collioure, 
 Le Tartuffe, au festival de Collioure, juillet et 
 Une Recrue de Noémie Fargier, en 2011 puis en 2012
 Le Misanthrope de Molière, au festival de Collioure, juillet et 
 Le médecin malgré lui'' de Molière, Festival de Collioure,

Liens externes

Notes et références 
 
Sources : 
 internet (sources croisées) : école de théâtre (Les Enfants Terribles), compagnie (Circonflexe), agence artistique (Mon Agent), sites des théâtres et festivals (2005-2006), sites de vente en ligne
 presse écrite (2005-2006) : Le Figaro (), L'Humanité (), L'Officiel des spectacles, Pariscope, Zurban

  

Actrice suisse de cinéma
Actrice suisse de théâtre
Naissance en octobre 1977